

Onomastica
 Giachino – variante del nome proprio di persona Gioacchino

Persone
 Bartolomeo Giachino – politico italiano
 Enrico Giachino – partigiano italiano
 Luigi Giachino – regista, montatore e produttore cinematografico italiano
 Pedro Giachino – militare argentino